

Geografia
Cuba
 Hershey – città

Stati Uniti d'America
 Hershey – città in California
 Hershey – città nel Nebraska
 Hershey – città in Pennsylvania

Persone
 Alfred Hershey – batteriologo statunitense, vincitore del Premio Nobel
 Barbara Hershey – attrice statunitense
 Lewis Blaine Hershey – generale statunitense
 Milton S. Hershey – imprenditore statunitense, fondatore della Hershey Company

Altro 
 Hershey Company – azienda produttrice di cioccolato statunitense
 Hershey Bar – prodotto venduto dalla Hershey Company
 6153 Hershey – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Hershey's (disambigua)